Sumpbaggar (Agyrtidae) är en familj av skalbaggar som beskrevs av Thomson 1859. Sumpbaggar ingår i ordningen skalbaggar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar